«Мио, мой Мио»  () — название произведений.
 «Мио, мой Мио» — повесть шведской писательницы Астрид Линдгрен.
 «Мио, мой Мио» — советско-шведско-норвежский фильм 1987 года.